Trofimov est un patronyme qui désigne les personnalités suivantes :
 Roman Trofimov (1989-), sauteur à ski russe
 Yury Trofimov (1984-), coureur cycliste russe

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme russe